
Название «Заручей» носят следующие деревни в России:
 Заручей — Юромское сельское поселение, Лешуконский район, Архангельская область.
 Заручей — Вознесенское сельское поселение, Приморский район, Архангельская область.
 Заручей — Лисестровское сельское поселение, Приморский район, Архангельская область.
 Заручей — Емецкое сельское поселение, Холмогорский район, Архангельская область.
 Заручей — Луковецкое сельское поселение, Холмогорский район, Архангельская область.
 Заручей — Бисеровское сельское поселение, Афанасьевский район, Кировская область.